Cadre steht für:

 verschiedene Disziplinen beim Karambolage (Billard)
 den französischen Fachbegriff für Leitende Angestellte 

Cadre oder Le Cadre ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Cadre (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller
 Pierre-Marie-David Le Cadre (1875–1952), französischer Priester, Apostolischer Vikar der Marquesas-Inseln 

Siehe auch: 
 Cadre Noir (französische Reitschule)